De Rally van Marokko 1975, officieel 18ème Rallye du Maroc, was de 18de editie van de Rally van Marokko en de vijfde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 26ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Mar
Rally van Marokko